Chabrol peut faire référence à :

Patronyme 

 Aurore Pajot (1934-), actrice et scripte française ;
 Christophe de Chabrol de Crouzol (1771-1836), homme politique français ;
 Claude Chabrol (1930-2010), réalisateur français de films ;
 Élodie Chabrol (1982-), docteur en neurosciences et communicante scientifique;
 Elsa Chabrol, réalisatrice, scénariste et écrivain française, fille de Jean-Pierre Chabrol ;
 Jean Chabrol (1924-1992), député de l'Allier ;
 Jean-Pierre Chabrol (1925-2001), écrivain et scénariste français et conteur cévenol ;
 Léon Chabrol (1892-1979), médecin et archéologue bourbonnais, père de Jean Chabrol ;
 Mathieu Chabrol, chirurgien du  ;
 Matthieu Chabrol (né en 1956), compositeur français, fils de Claude Chabrol ;
 Thomas Chabrol (né en 1963), acteur français, fils de Claude Chabrol ;
 Pierre Prosper Chabrol (1812-1875), architecte français, père de Wilbrod Chabrol ;
 Wilbrod Chabrol (1835-1919), architecte français.

Familles 
 Famille Chabrol, ancienne famille noble d'Auvergne, qui comptait déjà avant 1789 plusieurs membres distingués dans la magistrature et la science, entre autres Arnauld et Sirmond. Elle s'est divisée en plusieurs branches, dont les principales sont celles de Tournoël, de Chaméane, de Crouzol, de Volvic.

Source :  ;
 Famille Chabrol, ancienne famille noble de Châlus (Limousin), à l'origine du château de Châlus-Chabrol où est mort Richard Cœur de Lion.

Toponyme 

 Cité de Chabrol, une voie du  de Paris ; 
 Rue de Chabrol, une voie du  de Paris ; 
 Château de Châlus-Chabrol, à Châlus dans le Limousin, où mourut Richard Cœur de Lion lors du siège du château ;
 Hôtel Chabrol de Carpentras dans le Vaucluse ;
 Fort Chabrol (Épernay).

Divers 
 Fort Chabrol, nom donné à un épisode historique qui s'est déroulé rue de Chabrol à Paris en 1899;
 Le chabrot, vin rouge mêlé à la soupe chaude. D'où dérive l'expression faire chabrot, qui signifie qu'on achève sa soupe en y ajoutant du vin (cf. Mijet).
 Chabrol, fromage au lait de vache pasteurisé fabriqué par la Société Cartry & Compagnie de Clermont-Ferrand.

Source partielle 
 
Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de monument